San Cristóforo puede referirse a:

Geografía 

 San Cristoforo, una localidad y comuna de Italia.
 Monte San Cristoforo, un monte en San Marino.

Música 

 San Cristóforo, un álbum en vivo de Spinetta y los Socios del Desierto.
 San Cristóforo, un tema instrumental de Luis Alberto Spinetta y Marcelo Torres.